Obergries ist der Ortsname von

 Obergries (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Obergries (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern